Монтекукколи () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Монтекукколи, Раймунд (1609—1680) — имперский генералиссимус итальянского происхождения, крупный полководец XVII века.
 Монтекукколи, Рудольф (1843—1922) — австро-венгерский адмирал, командующий австро-венгерским ВМФ в 1904—1913 годах.